

Belgique 
Aulnois, village belge, frontalier de la France, faisant partie des Hauts Pays, situé en Région wallonne dans la province de Hainaut, commune de Quévy.

France 

Homonymie exacte
Aulnois, commune française, située dans le département des Vosges.

Homonymies partielles
Aulnois-en-Perthois, commune française, située dans le département de la Meuse ;
Aulnois-sous-Laon, commune française, située dans le département de l'Aisne ;
Aulnois-sous-Vertuzey, commune française, rattachée depuis 1973 à la commune d'Euville, située dans le département de la Meuse ;
Aulnois-sur-Seille, commune française, située dans le département de la Moselle.
Château d'Aulnois, monument historique depuis 1963.

Hydronyme 
 L'Aulnois est une rivière franco-belge.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France